Más y más, el término puede referirse a:

 Más y más (1981) álbum de Camilo Sesto.
 Más y más (2004) canción del álbum Mad love de Draco Rosa.
 Más y más (1999) canción del álbum Mi vida sin tu amor de Cristian Castro.
 Más y más (2007) canción del álbum Slavaje de Bulldog.
 Más y más (2009) canción del álbum Marre de María del Rosario Gómez.